signifie « feu d'artifice » en allemand. C'est aussi un titre d'œuvres notamment porté par :
 Das Feuerwerk, une comédie musicale créée en 1950 ;
 Feu d'artifice (Feuerwerk), un film de Kurt Hoffmann sorti en 1954.
 , chanson de

Voir aussi